2 miejscowości w Polsce: 
 Wiercień – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin 
 Wiercień – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Boćki

Zobacz też: Wiercień Duży